Am Fluss ist Filmtitel:
 Am Fluss (1979)
 Am Fluss (2012)
Siehe auch:
 Unten am Fluss